Aleksėjus Novoselskis (ur. 2 lutego 1985 w Nowogrodzie Wielkim) − litewski narciarz, reprezentant kraju w biegach narciarskich, olimpijczyk z Turynu 2006 i Vancouver 2010.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 22 stycznia 2002 podczas Mistrzostw Świata Juniorów w niemieckim Schonach, gdzie uplasował się na 73. pozycji (zdublowany) na dystansie 30 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 12 lutego 2005 w Reit im Winkl, gdzie zajął 90. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Pucharowych punktów nigdy nie wywalczył.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Novoselskis nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2010/2011

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
 

Litewscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Nowogrodzie Wielkim